Dauphins d'Épinal je oficiální název francouzského klubu ledního hokeje z Épinalu. Hraje nejvyšší národní soutěž Ligue Magnus.

Klub vznikl v roce 1997. Jeho barvami jsou modrá a červená. Domácí aréna nese název Patinoire de Poissompré, její kapacita dosahuje 1 200 míst.

Dresy

Externí odkazy 

Francouzské kluby ledního hokeje
Sport v Épinalu